Март Ристль (; родился 7 июля 1996 года в Швебиш-Гмюнде, Баден-Вюртемберг) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Аален».

Клубная карьера 
Ристль начал заниматься футболом в детских клубах «ТСВ Блауфильд» и «ФСВ Холленбах». В 2010 году он перешёл в футбольную школу «Штутгарта». В 2015 году Март был включён в основной состав. 24 октября в матче против леверкузенского «Байера» Март дебютировал в Бундеслиге, заменив во втором тайме Арианита Ферати.

Летом 2019 года Март Ристль перешел в клуб из Кельна — «Виктория 1904».

Международная карьера 
С 2010 году Ристль выступает за сборные Германии различных возрастов.

Примечания

Ссылки 
 
 VfB.de profile
 Профиль Марта Ристля на сайте weltfussball.de
 Профиль Марта Ристля на сайте transfermarkt.de
 Профиль Марта Ристля на сайте fussballdaten.de
 Профиль Марта Ристля на сайте dfb.de
 Профиль Марта Ристля на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Аален»